Иван Александрович Халатин (17 января 1915, Красный Куст, Владимирская губерния — 11 апреля 1942, Рестикент, Мурманская область) — советский пограничник, старший лейтенант. Награждён орденом Ленина.

Биография 
Иван Александрович Халатин родился в рабочей семье в посёлке стеклозавода «Красный Куст» (ныне в Судогодском районе Владимирской области). Рано лишился родителей и воспитывался у тети. В 13 лет пошёл работать на стекольный завод. Позже работал в Гусь-Хрустальном и в Харькове, где жил старший брат Дмитрий. При призыве в армию Иван Халатин был направлен в войска НКВД. Он окончил курсы младших лейтенантов и летом 1939 года был назначен помощником начальника 5-й заставы Рестикентского пограничного отряда в Мурманской области. Принимал участие в советско-финской войне. В апреле 1940 года стал начальником 6-й заставы того же Рестикентского отряда. 8 апреля 1942 года застава подверглась нападению крупного сводного отряда немцев и финнов, усиленного артиллерией и минометами, которые хотели перерезать Кировскую железную дорогу в районе Мурмашей и отрезать Мурманск с юга. Под его командованием 42 пограничника четверо суток выдерживали на стратегически важной высоте «Круглая» огневой удар. Пограничники погибли, но смогли задержать врага до прибытия резерва отряда. Со стороны немцев погибло около 400 человек.

Память 
 Именем старшего лейтенанта Ивана Александровича Халатина названа улица в городе Мурманске.
 На берегу реки Паткола, рядом с дорогой, ведущей к Верхнетуломской ГЭС, был установлен памятник героям-пограничникам 6-й погранзаставы Рестикентского погранотряда.
 В деревне Красный Куст поставлен памятник Халатину.

См. также 
 Улица Халатина
 Бабиков, Михаил Васильевич

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны